Govaerts est le patronyme de plusieurs personnes :

 Abraham Govaerts (1589-1626), peintre flamand de paysages
 Léon Govaerts (1860-1930), architecte belge de la période Art nouveau
 Léon Emmanuel Govaerts (1891-1970), architecte belge de la période Art déco et moderniste
 Rafaël Herman Anna Govaerts (né en 1968), botaniste belge